Il y a plusieurs Hugues de Vermandois :
Hugues de Vermandois, (920 † 962) archevêque de Reims.
Hugues  de Vermandois, (1057 † 1102) fils d'Henri , roi de France, marié à l'héritière du comté de Vermandois.